Кочкома:
 Кочкома — посёлок в Сегежском районе Карелии.
 Кочкома (станция) — железнодорожная станция в Сегежском районе Карелии.

 Кочкома (приток Варзуги) — река в Мурманской области, приток Варзуги.
 Кочкома (приток Пажи) — река в Медвежьегорском районе Карелии
 Кочкома (приток Выга) — река в Сегежском районе Карелии